szczecinka – włoskowata struktura u zwierząt bezkręgowych
 szczecinka – trzonek sporangialny u mchów i wątrobowców
 szczecinka – rodzaj włoska u grzybów
 szczecinka – rodzaj włoska u roślin naczyniowych